

Sigle 
Discografica Editrice Tirrena – casa discografica italiana

Codici 
 DET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Detroit City, Detroit (Michigan), Stati Uniti

Matematica 
 det – determinante